Bitwa pod Quebec (1690) – nieudana próba zdobycia miasta przez wojska angielskie podczas wojny palatynackiej
 Wyprawa na Quebec (1711) – nieudana próba zdobycia miasta przez wojska angielskie podczas hiszpańskiej wojny sukcesyjnej
 Bitwa pod Quebec (1759) – bitwa zwana także bitwą na równinach Abrahama stoczona została podczas wojny siedmioletniej (dzięki zwycięstwu Anglia zdobyła Quebec)
 Bitwa pod Quebec (1760) – zwycięska bitwa armii francuskiej nad angielską podczas wojny siedmioletniej
 Bitwa pod Quebec (1775) – nieudana próba zdobycia miasta przez wojska USA podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych